Stati Uniti d'America
Millersville – borough della Contea di Lancaster, Pennsylvania
Millersville – città della Contea di Sumner, Tennessee